Хохло́в — російське та українське прізвище. Відомі носії:
 Хохлов Вадим Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хохлов Віктор Гнатович (1912—1942) — начальник цеху заводу «Більшовик».
 Хохлов Дмитро Валерійович (1975) — російський футболіст.
 Хохлов Ігор Сергійович — заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії.
 Хохлов Костянтин Павлович — радянський актор і режисер.
 Хохлов Олександр Євгенович (1892—1966) — радянський актор театру та кіно.
 Хохлов Юрій Миколайович — радянський та російський музикознавець.

Хохлова 
 Хохлова Ірина Вікторівна (1990) — українська спортсменка з сучасного п'ятиборства.
 Хохлова Ольга Степанівна (; 1891 — 1955) — балетна танцівниця, дружина Пабло Пікассо.

Див. також 
 Хохлів

Українські прізвища
Російські прізвища